Mont Saint Helens, volcà actiu dels Estats Units
 Maison des Sciences de l'Homme, fundació de recerca amb seu a París, a França
 Management Sciences for Health, organització assessora de l'OMS en temes de gestió sanitària
 Mathématiques et sciences humaines, revista científica dedicada a les relacions entre matemàtiques i humanitats
 Microsoft Surface Hub, pissarra digital desenvolupada per Microsoft
 Hormona estimulant dels melanòcits (del seu nom en anglès Melanocyte-Stimulating Hormone), hormona de la família de les melanocortines
 Msh també és l'abreviatura de la marshita, mineral de la classe dels halurs